Ancienne clique du Guangxi (1916-1925)
 Nouvelle clique du Guangxi (1925-1949)